HIF est un sigle qui peut faire référence à :
  (en français : facteur induit par l'hypoxie), un facteur de transcription régulé par l’absence d’oxygène.

HIF est un code qui peut faire référence à :
 '', à Ogden dans l'Utah, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Hindi des Fidji, une langue parlée aux Fidji par la plupart des citoyens fidjiens d'origine indienne, selon la norme ISO 639 des codes de langue.

Code IATA des aéroports